Trust kan syfta på:

Juridik 

 Trust – ett juridiskt begrepp inom bl.a. skatterätten och är en anglosaxisk företeelse
 Konkurrenslag (Antitrustlag) – lagar som syftar till att främja konkurrens mellan näringsidkare
 Konkurrenslagen (2008:579) i Sverige

Övrigt 

 Trust (film) – en amerikansk-brittisk film från 1990
 Trust (2010) – en amerikansk film från 2010.
 Trust (band) – ett franskt heavy metal-band
 Trust (låt) – en låt av det amerikanska metalbandet Megadeth
 Trust (Keyshia Cole och Monica-låt) – en R&B-duet framförd av de amerikanska sångerskorna Keyshia Cole och Monica